Stanisław Worcell (zm. 1778) – kasztelan halicki, sędzia ziemski halicki
 Stanisław Gabriel Worcell (1799–1857) – polski publicysta